Třebová se vyskytuje v názvu více sídel:
 Česká Třebová – město v okrese Ústí nad Orlicí
 Dlouhá Třebová – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Moravská Třebová – město v okrese Svitavy

 Hylváty (dříve Krátká Třebová) – část obce Ústí nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí

nebo v názvu konurbace:
 Třebová - Ústí

Externí odkazy